38-й выпуск  Хел ван хет Мергелланд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 2 апреля 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал нидерландский велогонщик Пим Лигтхарт из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 2 команды категории UCI ProTeam –  и , 9 проконтинентальных и 10 континентальных команд, а также сборная Нидерландов. Всего на старт соревнования вышли 174 гонщика. До финиша доехали 47 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хел ван хет Мергелланд 2011 на FirstCycling
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Апрель 2011 года